A Audi Sport ABT Schaeffler Formula E Team foi uma equipe alemã de automobilismo com sede em Kempten que competiu, entre 2014 e 2021, na Fórmula E, uma categoria de corridas de monopostos elétricos.

A equipe inicialmente era integrada na Team Abt Sportsline, mas em outubro de 2016, todas as atividades de Fórmula E foram transferidas para uma empresa recém-fundada chamada "Abt Formel E GmbH", que era uma subsidiária integral da Abt Sportsline, e liderada por Hans-Jürgen Abt. Em julho de 2017, a Audi assumiu todas as ações da equipe, com Allan McNish assumindo o cargo de chefe da equipe.

História 

A equipe foi fundada em 2014 pela companhia de tuning Abt Sportsline, que estava ativa no Deutsche Tourenwagen Masters (DTM), sob a bandeira Audi Sport — denominada Audi Sport ABT — para participar no campeonato inaugural da Fórmula E. A equipe alcançou com o piloto brasileiro Lucas Di Grassi, a primeira vitória da história da categoria. A partir da temporada de 2015–16 a equipe passou a se denominar ABT Schaeffler Audi Sport. Di Grassi também conquistou pela equipe o título da Fórmula E na temporada de 2016-17.

A equipe sediada em Kempten, Alemanha, era patrocinada pela empresa automobilística Audi. Posteriormente, a Audi intensificou a parceria com aporte financeiro e técnico e, em 7 de julho de 2017, a empresa anunciou que iria assumir o controle da equipe ABT Schaeffler Audi Sport a partir da temporada de 2017–18, que começou em 2 de dezembro em Hong Kong.

Com isso, o time alemão, que já usava o nome Audi desde o primeiro campeonato da Fórmula E, iniciado em 2014, tornou-se numa equipe 100% de fábrica e passou a se denominar Audi Sport ABT Schaeffler. Porém, a parceria entre as duas empresas continuou para as temporadas seguintes. A equipe continuou sendo coordenada in loco nos ePrixs pelo pessoal da ABT, mas com a montadora alemã comandando as ações do time por completo.

A Audi Sport ABT Schaeffler conquistando o título do Campeonato de Equipes na temporada de 2017–18.

Em 30 de novembro de 2020, a Audi anunciou que iria deixar a Fórmula E após o término da temporada de 2020–21. Entretanto, a montadora confirmou que honraria seu compromisso e permaneceria fornecendo trens de força para sua equipe cliente, a Envision Racing, na temporada de 2021–22. Porém, após passar uma temporada longe da categoria, devida a retirada da Audi, a Abt Sportsline retornou a disputa da Fórmula E na temporada 2022–23 com a nova equipe ABT CUPRA Formula E Team.

Resultados 
(legenda) (resultados em negrito indicam pole position; resultados em itálico indicam volta mais rápida)

Notas
† – Não completaram a corrida, mas foram classificados pois completaram 90% ou mais da prova.G – Volta mais rápida na fase de grupos da classificação.

Outras equipes fornecidas pela Audi

Ver também 
 Audi Sport

Notas

Ligações externas 

 
 Perfil no site oficial da Abt Sportsline
 Perfil na página oficial da Fórmula E
 

Audi
Equipas de automobilismo da Alemanha
Equipes de Fórmula E